Иустина—имя, которое носили некоторые святые жены:

 Иустина из Кальяри (†130), мученица, пострадавшая вместе со св.Иустой, память 14 мая,
 Иустина Майнцская (V век), мученица, память 16 июня,
 Иустина из Триеста, дева, мученица, память 13 июля,
 Иустина Падуанская (IV век), дева, мученица, память 7 октября,
 Иустина Антиохийская (+304), мученица, память 26 сентября, 15 октября.